Второй сезон американского научно-фантастического сериала ужасов «Очень странные дела», указанный в титрах как «Очень странные дела 2», премьера которого состоялась по всему миру на Netflix 27 октября 2017 года. Сериал был создан братьями Даффер, которые также выступили в качестве исполнительных продюсером вместе с Шоном Леви, Дэном Коэном и Иэном Патерсоном.

Главные роли во втором сезоне исполнили Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Милли Бобби Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ноа Шнапп, Сэди Синк, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Джо Кири, Дейкр Монтгомери, Кара Буоно, Шон Астин и Пол Райзер. Бретт Гелман, Линнея Бертелсен, Мэттью Модин и Прия Фергюсон также появляются в повторяющихся ролях.

Сюжет 
Уилл Байерс оказывается мишенью Обратной стороны через год после своего исчезновения, когда большая щупальцевидная фигура под названием Истязатель Разума вскоре терроризирует жителей Хокинса, заставляя действовать Джойс и Хоппера, вместе с сестрой Майка Нэнси, братом Уилла Джонатаном, и Стивом — парнем Нэнси , а также близких друзей Уилла: Майка, Дастина и Лукаса. Вся группа, вместе с новенькой из Калифорнии, Максин, а также пропавшей Одиннадцатью, должны снова объединить усилия, чтобы предотвратить увеличение угрозы.

В ролях

В главных ролях 
 Вайнона Райдер — Джойс Байерс
 Дэвид Харбор — Джим Хоппер
 Финн Вулфхард — Майк Уилер
 Милли Бобби Браун — Одиннадцать / Джейн
 Гейтен Матараццо — Дастин Хендерсон
 Калеб Маклафлин — Лукас Синклер
 Ноа Шнапп — Уилл Байерс
 Сэди Синк — Макс Мэйфилд
 Наталия Дайер — Нэнси Уилер
 Чарли Хитон — Джонатан Байерс
 Джо Кири — Стив Харрингтон
 Дейкр Монтгомери — Билли Харгроув
 Кара Буоно — Карен Уилер
 Шон Астин — Боб Ньюби
 Пол Райзер — Сэм Оуэнс

Повторяющийcя роли 
 Линнея Бертелсен — Кали / Восемь
 Джо Крест — Тед Уилер
 Кэтрин Кёртин — Клаудия Хендерсон
 Приа Фергюсон — Эрика Синклер
 Бретт Гелман — Мюррей Бауман
 Кай Л. Грин — Весельчак
 Рэнди Хэвенс — Скотт Кларк
 Джеймс Лэндри Хеберт — Аксель
 Анна Джакоби-Херон — Дотти
 Габриэль Мэйден — Мик
 Роб Морган — офицер Пауэлл
 Джон Пол Рейнольдс — офицер Каллахан
 Челси Талмидж — Кэрол
 Мэттью Модин — Мартин Бреннер

Эпизоды

Производство

Разработка 
С критическим и зрительским успехом первого сезона после его выхода в июле 2016 года были подняты предположения о возможном втором сезоне. Братья Даффер изначально предполагали, что «Очень странные дела» будет либо самостоятельным мини-сериалом, либо сериалом-антологией. Они также рассматривали возможность создание потенциального второго сезона (который они называли «сиквелом») в начале 1990-х годов и с участием более взрослых версий персонажей, а также новых персонажей, которые возвращаются в Хокинс после того, как снова начинают происходить сверхъестественные события.

Однако после выхода первого сезона они поняли, что симпатичность персонажей — особенно детей — была ключом к успеху сериала, и они решили установить действие второго сезона в 1984 году и сосредоточиться на тех же персонажах. К концу июля братья Даффер наметили план для этого сезона, если ему дадут зелёный свет, и в начале августа генеральный директор Netflix Рид Хастингс сказал, что компания «не настолько глупа, чтобы не» продлять «Очень странные дела» на второй сезон. 31 августа 2016 года Netflix объявило, что они продлили «Очень странные дела» на второй сезон из девяти эпизодов, который должен будет выйти в 2017 году. Братья Даффер раскрыли, что сериал был продлён на второй сезон ещё до выхода первого. Что касается решения подождать больше месяца после выхода первого сезона, чтобы объявить о продлении сериала, Мэтт Даффер сказал: «В конце концов это всё-таки сработало, потому что он дошёл до уровня лихорадки. Я думаю, что это то, что [Netflix] намеривалось всё это время сделать».

Сценарий 
Братья Даффер написали второй сезон так, чтобы объединённые первый и второй сезоны чувствовались как завершённая работа, но при этом установив на месте некоторые элементы, чтобы можно было идти вперёд с дополнительными сезонами, если им дадут зелёный свет. В то время как большая часть второго сезона была решена ещё до выхода первого сезона в эфир, братья Даффер приняли во внимание реакцию зрителей с первого сезона, чтобы скорректировать некоторые детали во втором сезоне. Они знали, что у них не будет такого же элемента сюрприза для зрителей, как когда сериал вышел в эфир, и знали, что фанаты хотят видеть определённые элементы, но Росс сказал: «...дело не в том, чтобы дать каждому то, что он считает, что хочет. Потому что я не думаю, что они действительно знают, чего хотят».

Братья Даффер считали, что второй сезон следует рассматривать скорее как сиквел, а не продолжение, и поэтому они решили назвать второй сезон «Очень странные дела 2». Этот подход вызвал некоторое беспокойство у Netflix, поскольку компания считала, что сиквелы фильмов обычно имеют плохую репутацию, но братья Даффер указали на то, что было множество сиквелов, которые превзошли оригинальный фильм, и чувствовали себя уверенно с этим названием. Несмотря на то, что в тизере были показаны названия эпизодов сезона, чтобы «дать какой-то намёк на то, куда мы идём во втором сезоне, при этом не выдавая ничего», Мэтт Даффер заявил, что некоторые названия будут изменены, поскольку были некоторые вещи, которые «мы не хотели туда класть, потому что чувствовали, что это бы выдало слишком много», и потому, что «люди умны в этом чёртовом Интернете» с созданными фанатами «видео, в которых анализируют названия глав... прямо много» о том, как названия связаны с сюжетом сезона. В начале октября 2017 года братья Даффер раскрыли окончательные названия первых шести эпизодов сезона.

Подбор актёров 
В октябре 2016 года было объявлено, что Шнапп и Кири были повышены до основного актёрского состава во втором сезоне, в то время как в первом сезоне у них были повторяющиеся роли, и что Сэди Синк и Дейкр Монтгомери присоединятся к основному актёрскому составу в ролях Макс и Билли, соответственно. Райдер, Харбор, Вулфхард, Браун, Матараццо, Маклафлин, Дайер и Хитон также вернулись в этом сезоне. Шон Астин в роли Боба Ньюби и Пол Райзер в роли Сэма Оуэнса также стали частью основного актёрского состава в этом сезоне. По поводу Оуэнса, братья Даффер ссылались на этого персонажа в их идее для Netflix как «Пол Райзер», и специально намекали на персонажа Райзера, Картера Бёрка, в «Чужих», а Росс ссылался на выбор Джеймса Кэмерона в кастинге для этого фильма, сказав: «[Кэмерон] считал, что люди по определению будут доверять [Райзеру], и это будет поворотом». Сын Райзера был фанатом «Очень странных дел» и он дал своему отцу раннюю оценку сериала, и к тому времени, когда продюсеры позвонили его агенту по поводу роли, Райзер был в восхищении от роли. В повторяющихся ролях к ним также присоединяются Линнея Бертелсен (Кали / Восемь) и Бретт Гелман (Мюррей Бауман).

Музыка 

Саундтрек ко второму сезону был выпущен в цифровом формате 20 октября 2017 года благодаря Lakeshore и Invada Records. Музыку сочинили Кайл Диксон и Майкл Стайн из электронной группы Survive. Говоря о композиции саундтрека, Диксон и Стайн вместе сказали, что партитура для второго сезона вводит «новые стили композиции, в то же время возвращаясь к старым темам, когда это уместно... Мы создали новые элементы, которые необходимы для поддержки истории, но всё же хотим оставаться верными звуку первого сезона». Первый трек из саундтрека, «Walkin' in Hawkins», был выпущен 12 октября.

Как и было принято в первом сезоне, во втором сезоне была использована музыка, главным образом из 1980-х годов, чтобы вызвать чувство ностальгии среди зрителей и ещё больше укрепить обстановку истории. В общей сложности было использовано более 50 музыкальных произведений для «Очень странных дел 2», с датами выпуска, охватывающими период с 1936 года по 1985 год.

Выпуск 
Второй сезон, который состоял из девяти часовых эпизодов, был выпущен во всём мире на Netflix 27 октября 2017 года в Ultra HD 4K и HDR.

Маркетинг 
Тизер второго сезона, который также анонсировал дату выхода, вышел в эфир во время Супербоула LI.

Beyond Stranger Things 
С выходом второго сезона сериала, Netflix также выпустило «Beyond Stranger Things», афтер-шоу ведущего Джима Раша. Гости афтер-шоу состоят из актёров и съёмочной группы сериала, включая братьев Даффер и звёзд сериала, чтобы обсуждать развитие и закулисное производство сериала, и его более крупную мифологию сериала. В отличие от предыдущих афтер-шоу, созданных Embassy Row, таких как «Talking Dead» и «Talking Bad», «Beyond Stranger Things» предназначено для просмотра после показа всего текущего сезона.

Домашние носители 
Второй сезон «Очень странных дел» был выпущен на Blu-ray/DVD в спец-упаковке исключительно в сети магазинов Target 6 ноября 2018 года, в винтажной упаковке CBS-FOX, вдохновлённой VHS.

Реакция

Зрительская аудитория

Рейтинги Нильсена 
Рейтинг Нильсена записывает данные о зрительской аудитории для тех, кто смотрел сериал по телевизору, эти данные не учитывают мобильные, планшетные или компьютерные устройства.

Другие данные 
«Patriot Analytics» признали второй сезон самым востребованным цифровым оригинальным сериалом мира в 2017 году, и он был включён в издание 2019 года «Книги рекордов Гиннесса». В августе 2017 года маркетинговая аналитическая фирма Jumpshot определила, что этот сезон стал седьмым самым просматриваемым сезоном Netflix за первые 30 дней после его премьеры, собрав чуть более 20% зрителей, которых получил второй сезон «Сорвиголовы», который был самым просматриваемым сезоном по версии Jumpshot. Jumpshot, которая «анализирует данные о потоке кликов с онлайн-панелей более чем 100 миллионов потребителей», изучила поведение и активность американских членов компании при просмотре сериалов, учитывая относительное количество американских зрителей Netflix, которые посмотрели хотя бы один эпизод сезона.

Реакция критиков 
«Очень странные дела 2» получил очень положительные отзывы, особенно за его историю, развитие персонажей, качественную постановку, визуальные эффекты, актёрскую игру (в частности Харбора, Браун, Шнаппа, Кири и Астина) и более тёмный тон по сравнению с предыдущим сезоном. На Rotten Tomatoes второй сезон имеет рейтинг 94%, основанный на 146 отзывах, со средней оценкой 7,86/10. Критический консенсус сайта гласит: «Медленно строящийся второй сезон „Очень странных дел“ уравновешивает моменты юмора и ностальгическую доброту против растущего ужаса, который ещё больше эффективен благодаря насыщенным персонажам и выразительному тону шоу». Metacritic дал второму сезону нормализованную оценку 78 из 100, основанную на 33 отзывах, что указывало на «в целом благоприятные отзывы».

В обзоре для «Rolling Stone» журналист Дэвид Фиар похвалил развитие персонажей во втором сезоне, зайдя так далеко, что он сказал, что это сияло больше, чем повествование: «...К тому времени, когда вы доберётесь до финала в стиле Джона Хьюза, в котором школьный зимний танец связывает многочисленные концы, вы понимаете, что „Очень странные дела 2“ не только создаёт историю о том, как дети неуклюже пробираются и находят свой путь в молодую взрослую жизнь, но и что эти части кажутся более интересными, чем любые махинации с Изнанкой и т.п. ...если во втором сезоне есть что-то на первом месте, то это то, что эти персонажи теперь чувствуются не так, как будто они вышли из неудавшихся дублей „Инопланетянина“, а больше похожими на настоящих подростков, которые были в аудитории, смотревшей это и мечтавшей».

Линда Холмс из National Public Radio также похвалило развитие персонажей в сезоне, сказав в своём обзоре: «Есть много вещей, за которые можно быть благодарным в работе, данной вернувшемуся актёрскому составу. У Дастина и Лукаса есть возможность быть немного более дополненными — что особенно приветствуется в случае с Лукасом, которому не дали много сольного времени в первом сезоне, чтобы продемонстрировать, какую именно роль он играет в том, что Дастин называет „командой“, состоящей из мальчиков и Одиннадцати. Хотя, возможно, самый неожиданно успешный ход на этом фронте заключается в том, чтобы продолжить выстраивать Стива за пределами Препятствующего Парня, отчасти давая ему некоторый контакт с другими людьми, кроме Нэнси, с которыми можно работать». В обзоре она также указала на некоторые опасения в сезоне, отметив, что повествовательная структура временами копировалась с сюжетной линии первого сезона, но в целом посчитала эту итерацию приятной, несмотря на её недостатки.

Комментарии 
Одним из наиболее заметных влияний сериала стало увеличение спроса на вафли Eggo, так как в нескольких эпизодах было показано, что они являются любимой едой Одиннадцати, и их рассматривают как репрезентацию шоу. Компания Kellogg, которая производит Eggo, не была частью производства до выхода первого сезона, но признала влияние этого сериала на рынок. Она предоставила винтажную телевизионную рекламу Eggo 1980-х годов для Netflix, чтобы использовать её в своём рекламном ролике для Супербоула LI, и хочет больше участвовать в перекрёстном продвижении.

Примечания

Ссылки 
 «Очень странные дела»  на Netflix
 Список эпизодов сериала Очень странные дела  на Internet Movie Database

Очень странные дела
Телесезоны США 2017 года
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Питтсбурге